Alexander Serikow (né le  à Landshut) est un joueur de hockey sur glace allemand.

Carrière 
Il commence sa carrière dans l'équipe junior de l'EV Landshut. Il est présent dans le Mannheimer ERC lorsque l'équipe devient les Adler Mannheim et que le championnat d'Allemagne se professionnalise en 1994. Il remporte ce championnat en 1997, 1998 et 1999. Pour la saison 1999-2000, il signe avec les München Barons avec lesquels il devient champion d'Allemagne une quatrième fois, et reste jusqu'au déménagement à Hambourg en 2002.

Il s'engage alors avec les Huskies de Cassel jusqu'à leur relégation en seconde division en 2006. Cependant, durant la saison 2004-2005, il fait quelques matchs chez les Scorpions de Hanovre. De 2007 à 2011, il fait partie des SC Bietigheim-Bissingen avec lequel il remporte le titre de champion de 2. Bundesliga. Il reste dans ce championnat en s'engageant avec les Heilbronner Falken.

Alexander Serikow est sélectionné une vingtaine de fois pour l'équipe d'Allemagne de hockey sur glace. Il participe ainsi aux championnats 1995, 1997 et 1999, à la Coupe du monde de hockey sur glace 1996 et aux Jeux olympiques de 1994.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993||Mannheimer ERC||Bundesliga||35||1||0||1||2||8||0||0||0||0
|-
|1993-1994||Mannheimer ERC||Bundesliga||34||3||4||7||41||4||1||0||1||6
|-
|1994-1995||Adler Mannheim||DEL||41||11||16||27||36||10||1||3||4||29
|-
|1995-1996||Adler Mannheim||DEL||15||3||12||15||12||8||1||0||1||10
|-
|1996-1997||Adler Mannheim||DEL||47||4||8||12||89||9||1||3||4||8
|-
|1997-1998||Adler Mannheim||DEL||49||11||13||24||103||9||9||5||14||37
|-
|1998-1999||Adler Mannheim||DEL||49||8||9||17||117||12||5||2||7||39
|-
|1999-2000||München Barons||DEL||47||8||21||29||70||11||2||2||4||10
|-
|2000-2001||München Barons||DEL||53||5||13||18||50||11||0||2||2||2
|-
|2001-2002||München Barons||DEL||51||3||6||9||50||9||0||0||0||2
|-
|2002-2003||Huskies de Cassel||DEL||52||20||12||32||52||7||5||0||5||8
|-
|2003-2004||Huskies de Cassel||DEL||48||10||12||22||52||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005||Huskies de Cassel||DEL||17||3||2||5||14||-||-||-||-||-
|-
|Scorpions de Hanovre||DEL||7||3||1||4||4||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Huskies de Cassel||DEL||17||2||2||4||6||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||EV Landshut||2. Bundesliga||16||6||4||10||20||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||SC Bietigheim-Bissingen||2. Bundesliga||36||10||13||23||53||5||2||0||2||18
|-
|2007-2008||SC Bietigheim-Bissingen||2. Bundesliga||48||19||23||43||50||12||8||7||15||2
|-
|2009-2010||SC Bietigheim-Bissingen||2. Bundesliga||51||33||22||55||61||12||8||4||12||20
|-
|2010-2011||SC Bietigheim-Bissingen||2. Bundesliga||45||13||16||29||63||2||0||0||0||4
|-
|2011-2012||Heilbronner Falken||2. Bundesliga||30||5||8||13||18||7||1||2||3||8

|493||91||127||218||655||86||24||17||41||145

|226||86||87||173||265||38||19||13||32||52

|69||4||4||8||43||12||1||0||1||6

|1991|| Allemagne -18 ans||CE -18 ans||5||0||1||1||6||
|-
|1993|| Allemagne -18 ans||CE -18 ans||6||1||0||1||16||
|-
|1993|| Allemagne -20 ans||CM -20 ans||7||2||2||4||6||
|-
|1994|| Allemagne -20 ans||CM -20 ans||7||1||2||3||4||
|-
|1994||||JO||6||0||1||1||0||
|-
|1995|| Allemagne -20 ans||CM -20 ans||7||2||9||11||4||
|-
|1995|| Allemagne||CM||5||0||0||0||0||
|-
|1997|| Allemagne||CM||8||0||0||0||10||
|-
|1999|| Allemagne||CM B||7||2||2||4||2||
|-
|2010||SC Bietigheim-Bissingen||Coupe d'Allemagne||2||2||1||3||0||Quart de finale
|-
|2011||SC Bietigheim-Bissingen||Coupe d'Allemagne||2||2||3||5||2||Huitième de finale
|-
|2012||Heilbronner Falken||Coupe d'Allemagne||1||0||0||0||0||Huitième de finale

Notes et références 
 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Naissance en juin 1975
Naissance à Landshut
Joueur du EV Landshut
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des München Barons
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur des Heilbronner Falken
Attaquant de hockey sur glace